La Chute de l'ange, tableau de Marc Chagall.
 La Chute de l'ange, film de Semih Kaplanoğlu.